Байонет Leica M, () — байонетное крепление объективов к дальномерным фотоаппаратам серии Leica M.

Впервые применено на фотоаппарате Leica M3 в 1954 году.

Применялось на фотоаппаратах Leica M2, Leica M1, Leica MD, Leica M4, Leica M5, Leica M6, Leica CL, Hexar RF, 35mm Bessa, Cosina Voigtländer, Minolta CLE, Rollei 35 RF, Zeiss Ikon.

В 2010-е годы применяется на плёночных фотоаппаратах Leica MP, Leica M7, цифровых фотоаппаратах Leica M8, Leica M9, Epson R-D1 и на модульном цифровом фотоаппарате Ricoh GXR.

С байонетом Leica M выпущено большое количество сменных объективов, в том числе и с переменным фокусным расстоянием. Эти объективы разрабатывались как самой фирмой Leica (Мандлер, Кёльш и др.), так и фирмами Minolta, Voightlander и некоторыми другими.

В СССР в 1957 году с байонетом, аналогичным байонету Leica M, был выпущен прототип фотоаппарата «Комета» и сменная оптика к нему.

В 1983 году на Киевском заводе Арсенал выпущен прототип объектива «Калейнар-5» 2,8/100 с байонетом Leica M.

Технические особенности байонета Leica M 
 Рабочий отрезок — 27,8 мм.
 Байонет четырёхлепестковый, на корпусе камеры расположена кнопка замка для снятия объектива.
 В видоискателе фотоаппаратов серии Leica M отображаются кадроограничительные рамки для сменных объективов с различным фокусным расстоянием, на объективах и байонете имеются механические сопряжения для автоматического переключения соответствующей рамки при смене оптики.
 Выпускается адаптер для использования объективов с резьбой М39×1/28,8 на фотоаппаратах серии Leica M. Работоспособность дальномера полностью сохраняется.

Фотоаппараты с байонетом Leica M

Сравнение с креплениями других производителей

См. также 
 Leica
 Резьбовое соединение M39×1
 Оправа объектива
 Комета (фотоаппарат)

Примечания

Ссылки 
 Leica M Lens Price & Information Guide
 Objectifs Leica M
 История создания и краткое описание на сайте НТЦ КМЗ.
 Д. Баландин. Советские конструкторы проявили смелость и оригинальность. — «Советское фото» № 8, 1959, с. 50.
 «Комета» на сайте «Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения».

Байонеты
Фотоаппараты Leica